De Kantonsraad van Sankt Gallen (Duits: Kantonsrat) is het kantonsparlement van het kanton Sankt Gallen. De Kantonsraad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 180 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 14 maart 2004 plaats.

Samenstelling Kantonsraad
De samenstelling van de Kantonsraad na de verkiezingen van 2000, 2004, 2008 en 2020 ziet er als volgt uit:

Zie ook
 Regering van Sankt Gallen
 Kantonsparlement
 Kantonsraad#Kantonsraad in een kanton

Externe links
 Officiële website van de Kantonsraad (in het Duits)
 Website verkiezingsresultaten 2000, 2004 (in het Duits)

Sankt G
Sankt Gallen (kanton)